Екатерина Николаевна Сперанская  () — советский учёный-физиолог, доктор медицинских наук (1935), профессор (1956), член-корреспондент АМН СССР (1957).

Биография 
Родилась в 1899 году в Санкт-Петербурге.

В 1923 году окончила медицинский факультет Первого Ленинградского медицинского института, будучи студенткой, выполнила две работы по вопросам регуляции кровообращения в лаборатории профессора И. П. Павлова.

С 1924 по 1925 годы была ассистентом кафедры физиологии 1-го ЛМИ. С 1925 года — ассистент отдела фармакологии Института экспериментальной медицины, с 1933 по 1945 годы — заведующая лабораторией эндокринологии Всесоюзного института экспериментальной медицины.

В 1935 году защитила докторскую диссертацию. В 1939 году получила звание профессора. С 1945 года — заведующая лабораторией эндокринологии в Институте эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности АМН СССР. с 1932 по 1942 годы одновременно была доцентом, а затем заведующей лабораторией и профессором кафедры физиологии Ленинградского государственного университета.
Во время Великой Отечественной войны работала в госпиталях Ленинграда. С 1951 по 1953 годы — заведующая кафедрой фармакологии Ленинградского ветеринарного института.

E. Н. Сперанской был разработан оперативный метод изучения нарушений функции печени, который дал возможность исследовать пути поступления в печень инсулина и его физиологическое действие на печень. E. Н. Сперанской установлено, что удаление гипофиза или нарушение функции щитовидной железы ведет к снижению синтетической и дезинтоксикационной способности печени, показано влияние эндокринных желез на секрецию и моторику тонкой кишки и желудка, выявлена роль эндокринных факторов в деятельности нервной системы, связь функционального состояния коры головного мозга с эндокринными сдвигами, получены данные об условнорефлекторной регуляции инкреции инсулина, о механизме действия гормонов щитовидной железы на кору головного мозга, ее влиянии на течение сахарного диабета.

Умерла в 1978 году в Ленинграде, похоронена на Серафимовском кладбище.

Награды 

 Орден Ленина

Примечания

Литература 
 Большая медицинская энциклопедия / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — : Советская энциклопедия. — Т. 6: Гипотиреоз — Дегенерация. — 1977 г. — 632 с.
 Физиологическая школа И. П. Павлова: Портреты и характеристики сотрудников и учеников / Д. Г. Квасов, А. К. Федорова-Грот ; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. —  : Наука. Ленингр. отд-ние, 1967 г. — 299 с.
 Журнал «Проблемы эндокринологии» // Екатерина Николаевна Сперанская (К 60-летию со дня рождения и 38-летию научной, педагогической и общественной деятельности) / МЗ СССР, 1959 г. т.5. № 4 — 115 с.

Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины
Подписавшие «письмо трёхсот»